Це́свайнский край () — бывшая административно-территориальная единица на востоке Латвии, в историко-культурной области Видземе. Край состоял из Цесвайнской волости и города Цесвайне, который входил в состав края.

Край был образован 1 июля 2009 года из части расформированного Мадонского района.

Площадь края составляла 190,5 км². Граничил с Мадонским и Гулбенским краями.

В 2021 году в результате новой административно-территориальной реформы Цесвайнский край был упразднён.

Население 
На 1 января 2010 года население края составляло 3114 человек. 

Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Территориальное деление 
 город Цесвайне ()
 Цесвайнская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Цесвайнского края